{{Ficha de noble
|nombre              = Marie-Chantal Miller
|título              = Princesa heredera de Grecia
|imagen              = Marie-Chantal, Crown Princess of Greece.jpg
|tamaño de imagen    = 
|pie de imagen       = Marie-Chantal en la boda de Madeleine de Suecia y Christopher O'Neill.
|nombre completo     = Marie-Chantal Claire Miller
|tratamiento = Alteza Real
|otros títulos       = *Princesa de Dinamarca
Duquesa de Esparta
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Londres, 
|religión            = Ortodoxa griega (Antes del matrimonio: Católica)
|profesión           = Diseñadora de moda
|residencia          =
|predecesor          =
|sucesor             =
|casa real           = Glücksburg(por matrimonio)
|padre               = Robert Warren Miller
|madre               = María Clara Pesantes
|cónyuge             = 
|descendencia        =
 Princesa Olympía
 Príncipe Konstantínos
 Príncipe Achilléas
 Príncipe Odysséas
 Príncipe Aristeídis
|familiares = *Pia Getty y Alejandra von Fürstenberg (hermanas)
Talita von Fürstenberg (sobrina)
|firma               =
|escudo              = 
|lema                =
}}

Marie-Chantal de Grecia y Dinamarca (nacida Marie-Chantal Claire Miller) (Londres, Inglaterra, 17 de septiembre de 1968) es princesa de Grecia, de ascendencia ecuatoriana, duquesa de Esparta y princesa de Dinamarca. Es la esposa de Pablo de Grecia, pretendiente al trono de Grecia y duque de Esparta hasta 1974, y príncipe de Dinamarca. Aunque Grecia es una república, los títulos antes mencionados son avalados y reconocidos oficialmente por la corte de la monarquía danesa los que los convierte en títulos legales en el Reino de Dinamarca. Todos los miembros de la familia real griega con excepción de Marina, consorte del príncipe Miguel, y sus hijas, las princesas Alejandra y Olga, ostentan los títulos de príncipes y princesas de Dinamarca con el tratamiento de Alteza Real.

 Biografía 

 Nacimiento 
Marie-Chantal nació el 17 de septiembre de 1968 en Londres (Reino Unido).

Marie-Chantal de Grecia es hija del millonario estadounidense Robert Warren Miller y de María Clara Pesantes Becerra, una ecuatoriana de origen humilde, que tras mudarse en 1959 a Nueva York cambió su nombre por el de Marie Chantal. Tiene dos hermanas: Pia-Christina (nacida en 1966, desde 1992 hasta 2005 estuvo casada con Christopher Getty con el que tuvo cuatro hijos) y Natasha-Alexandra (nacida en 1972, fue desde 1998 hasta 2002 esposa del príncipe Alexander Egon von Fürstenberg, hijo del príncipe Egon von Fürstenberg y de la diseñadora de modas Diane von Fürstenberg, tiene dos hijos con él).

Nacida en Londres, vivió en Hong Kong hasta la edad de diez años. Posteriormente estudiaría entre 1977 y 1982 junto a sus dos hermanas Pía y Alexandra en el Instituto Le Rosey, en Suiza. De 1982 a 1986 estudió en una escuela bilingüe en París, Francia, y tomó un curso de dibujo de un año en la Academia de Artes de Nueva York, gracias a una beca que le concedió Andy Warhol.

Desde muy joven, Marie Chantal aparecía en fotografías de revistas de sociedad junto con sus dos hermanas como representante de la moda, el estilo y el lujo.

 Matrimonio e hijos 
El 1 de julio de 1995 contrajo matrimonio con el príncipe Pablo de Grecia, el hijo del último rey griego Constantino II. La ceremonia se efectuó en la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía de Londres, lugar de residencia de la familia real griega, por el rito de la Iglesia ortodoxa, y destacó por su fastuosidad y la presencia de varias casas reales europeas. Marie-Chantal debió cambiar su religión católica por la ortodoxa, y decidió aprender griego. Desde su matrimonio con Pablo se convertiría en princesa de Dinamarca.

Tienen cinco hijos: 
 Princesa María Olimpia de Grecia y Dinamarca (Nacida el 25 de julio de 1996, en Nueva York).
 Príncipe Constantine Alexios de Grecia y Dinamarca (Nacido el 29 de octubre de 1998, en Nueva York).
 Príncipe Achileas Andreas de Grecia y Dinamarca (Nacido el 12 de agosto del 2000, en Nueva York).
 Príncipe Odysseas Kimon de Grecia y Dinamarca (Nacido el 17 de septiembre del 2004, en Londres).
 Príncipe Arístides Stavros de Grecia y Dinamarca (Nacido el 29 de junio del 2008, en Los Ángeles).

Marie Chantal y su familia se establecieron en Nueva York. Más adelante, decidieron establecerse en Londres, donde residen en la actualidad, para estar más cerca de la familia de su marido, Pablo de Grecia.

En 2000 lanzó al mercado su propia línea de ropa para niños y bebés, llamada Marie Chantal LLC, diseñada por ella misma y de venta en almacenes de prestigio en los Estados Unidos, Londres y Atenas. La familia ha visitado Grecia en los últimos años y su hijo menor ha sido bautizado en el Peloponeso. Asimismo, la princesa ha educado a sus hijos en el idioma inglés y en griego, y les ha inculcado la cultura griega.

Participa, junto a su marido, en varios eventos sociales de la realeza europea, destacando casi siempre en las revistas de la prensa rosa por su estilo en el vestir elegante, lujoso y a la última moda.

 Trabajos publicados 
 Manners Begin at Breakfast: Modern etiquette for families'' (2019). ISBN 9780865653719

Títulos, tratamientos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
 Señorita Marie-Chantal Claire Miller (17 de septiembre de 1968-1 de julio de 1995).
 Su Alteza Real la princesa heredera  de Grecia, duquesa  de Esparta, princesa de Dinamarca (1 de julio de 1995-actualidad).

Distinciones honoríficas griegas 
  Dama gran cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (Reino de Suecia, 30/04/1996).

Ancestros

Referencias 

Nobles de Grecia del siglo XX
Princesas de Grecia por matrimonio
Socialités
Griegas del siglo XX
Nacidos en Londres
Cristianos ortodoxos de Inglaterra
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Inglesas del siglo XX
Inglesas del siglo XXI
Conversos al cristianismo ortodoxo desde el catolicismo